City Center steht für:

 City-Center, früherer Name eines Kinos in Lübeck, siehe Filmhaus (Lübeck) #City-Center
 Lufthansa City Center, internationale Kette von Reisebüros

Gebäude:
 City-Center Bergedorf, Einkaufszentrum in Bergedorf
 City Center Essen, früherer Name des Einkaufszentrums Rathaus Galerie Essen
 City-Center Fürth, Einkaufszentrum in Fürth
 City Center Langenhagen, Einkaufszentrum in Langenhagen
 City Center Landshut, Einkaufszentrum in Landshut
 CityCenter Las Vegas, Gebäudekomplex in Las Vegas
 Bosmal City Center, Hochhaus in Sarajevo
 ENK City Center, Hochhaus in der kosovarischen Hauptstadt Pristina
 Harenberg City-Center, Hochhaus in Dortmund
 Nashville City Center, Hochhaus in Nashville, Tennessee
 New York City Center, Veranstaltungsgebäude in New York
 Silesia City Center, Einkaufszentrum in Katowice